Il singolare del torneo di tennis Prague Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sjeng Schalken che ha battuto in finale Albert Montañés 1-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Sjeng Schalken (Campione)
 Albert Portas (semifinali)
 Franco Squillari (quarti di finale)
 Justin Gimelstob (quarti di finale)

 Mariano Puerta (secondo turno)
 Albert Montañés (finale)
 Andreas Vinciguerra (primo turno)
 Jan Vacek (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 2003